Скотт Джоплін  — афро-американський композитор і піаніст, автор регтаймів
 Дженіс Джоплін — американська рок-співачка

Джоплін — місто, штат Міссурі
 Джоплін — переписна місцевість, штат Монтана

Посилання 
 

Англійські прізвища